Gårstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårstjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (10,8 ha)
Gårstjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670395-135341), sjö i Torsby kommun,  (13,6 ha)
Gårstjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671228-136110), sjö i Torsby kommun,

Se även
Gåltjärn
Gårdstjärn
Gårdstjärn
Gårtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn